Mit Vorarlberger Bauschule nennt man:
 Auer Zunft, der barocken Baumeister
 Neue Vorarlberger Bauschule, der Architektur Ende des 20. Jahrhunderts